G350 oder G 350 steht für:
 Gulfstream G350, US-amerikanisches Flugzeug, siehe Gulfstream IV
 Mercedes-Benz G 350, deutsches Automobil der Mercedes-Benz G-Klasse

Abkürzung